Адриано Коррея Кларо (; ) — бразильский футболист, левый защитник.

Биография 
29 января 2005 года Адриано дебютировал за «Севилью» в матче чемпионата Испании против «Барселоны» (поражение 0:4).

24 февраля Адриано забивает свой первый гол за новый клуб в матче Кубке УЕФА, принеся своему клубу победу (2:0).

16 июля 2010 года Адриано перешёл в «Барселону», заплатившую за трансфер бразильца € 9,5 млн с возможностью увеличения этой суммы на 17 млн в случае удачных выступлений футболиста в составе «сине-гранатовых». Контракт был подписан на 4 года с возможностью продления ещё на один год. В составе «Барселоны» Коррея дебютировал в товарищеской игре с «Волеренгой».

В официальных матчах за «Барселону» Адриано дебютировал 14 августа 2010 года в первом матче за Суперкубок Испании против «Севильи», в котором он вышел на замену на 80-й минуте встречи, вместо центрального защитника Габриэля Милито (1:3).

2 февраля 2011 года Адриано забил свой первой гол за «Барселону» в матче полуфинала Кубка Испании против «Альмерии» (3:0).

2 октября 2011 года в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Спортинга» забил свой второй официальный гол за «Барселону» (1:0).

14 декабря Адриано делает свой первый дубль за «сине-гранатовых», в полуфинале Клубного чемпионата мира против катарского клуба «Аль-Садд» (4:0).

С приходом нового тренера Тито Вилановы Адриано стал чаще попадать в стартовый состав. 2 сентября 2012 года Адриано забил единственный гол в матче против «Валенсии», отличившись на 23-й минуте правой ногой. 15 сентября Адриано забивает гол в ворота «Хетафе» (4:1). 3 ноября Адриано забивает ещё гол, на этот раз в ворота «Сельты» (3:1). 28 ноября Адриано забивает первый гол в матче против «Алавеса» (3:1). 1 декабря бразильский защитник забил ещё один гол в матче чемпионата против «Атлетика» (5:1). Получив мяч от Фабрегаса, бразилец мощно пробил с правой ноги. 17 декабря Адриано забил великолепный гол в ворота «Атлетико Мадрид», сместившись по правой бровке и обыграв по пути трёх защитников, дальним крученым ударом с левой ноги положил мяч в сетку ворот (4:1).

28 мая 2013 года Адриано подписал новый контракт с «Барселоной», рассчитанный до 2017 года. В соответствии с условиями договора в марте 2016 года Адриано продлил контракт на один сезон (до 30 июня 2017 года).

24 июля 2016 года было объявлено о переходе Адриано в турецкий «Бешикташ» за 800 тыс. евро. Бразилец подписал с новым клубом контракт на три года.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
Командные

 «Коритиба»
 Чемпион Лиги Паранаэнсе (2): 2003, 2004

 «Севилья»
 Обладатель Кубка Испании (2): 2006/07, 2009/10
 Обладатель Суперкубка Испании: 2007
 Обладатель Кубка УЕФА (2): 2005/06, 2006/07
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006

 «Барселона»
 Чемпион Испании (4): 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Испании (3): 2011/12, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 2010, 2011, 2013
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2010/11, 2014/15
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2011, 2015
 Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2011, 2015

 «Бешикташ»
 Чемпион Турции: 2016/17

 Сборная Бразилии
 Чемпион мира среди молодёжи: 2003
 Победитель Кубка Америки: 2004

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Эйпен»